

Biografia 
Vincitrice di sette titoli nel singolare e diciannove titoli nel doppio nel circuito ITF, l'11 agosto 2014 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi al 129º posto. Lo stesso giorno ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n° 146.

Altri progetti

Collegamenti esterni